Ženská čtyřhra Libéma Open 2019 probíhala v první polovině června 2019. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Elise Mertensová a Demi Schuursová, jehož členky nestartovaly společně. Mertensová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Schuursové se stala Kiki Bertensová, s níž skončila v semifinále na raketách Kerkhoveové se Schoofsovou.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený japonsko-srbský pár Šúko Aojamová a Aleksandra Krunićová, který ve finále zdolal Nizozemky Lesley Kerkhoveovou s Bibianou Schoofsovou, startující na divokou kartu, po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Aojamová vybojovala devátý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Krunićovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Finále rosmalenského debla si Srbka zahrála již v roce 2016.

Nasazení párů 

  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Kiki Bertensová /  Demi Schuursová (semifinále)
  Monique Adamczaková /  Kaitlyn Christianová (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Aleksandra Krunićová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Libéma Open 2019